Чхатарпур может означать:

 Чхатарпур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Чхатарпур — туземное княжество Британской Индии.
 Чхатарпур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.